Гран-при Австрии 1977 года — двенадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1977 года. Автогонки прошли 14 августа 1977 года на трассе Остеррайхринг.

С утра перед гонкой над трассой прошёл дождь, но к моменту старта дорожное полотно постепенно высыхало. Ники Лауда сумел сохранить на старте первое место, но уже на первом круге его обошёл Андретти. Гуннар Нильссон стартовал на покрышках для мокрого асфальта и сумел на первых кругах гонки пробиться с 16-го на второе место, но уже на 10 круге он был вынужден заехать в боксы и поставить резину для сухого покрытия. На 11 круге Андретти сошёл из-за проблем с двигателем и лидерство захватил Джеймс Хант. Алан Джонс на «Шэдоу» обогнал Штука и Шектера и вышел на второе место в гонке. Нильссон долгое время держался на третьем месте, но сошёл из-за поломки двигателя на 39 круге. Спустя ещё несколько кругов не выдержал мотор «Макларена» Ханта и Джонс захватил лидерство, которое не упустил до самого финиша. Эта победа стала первой в карьере для австралийца и единственной в истории его команды «Шэдоу».

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-11 Марио Андретти

12-43 Джеймс Хант

44-54 Алан Джонс

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Австрии